Пчельник — пасека, устар. пчеловод.

Горы 
 Пчельник — гора на Среднем Урале.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пчельник — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Пчельник — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Пчельник — хутор в Пластовском районе Челябинской области.

Фамилия 
 Пчельник, Дарья Владимировна (род. 1980) — белорусская легкоатлетка.

См. также 
 Пчельники
 Пчельников
 Пчельное